Slovo pallium či palium má více významů:

 pallium – insignie v římskokatolické církvi
 pallium čili plášť – kožní vrstva na povrchu těl měkkýšů
 pallium (anatomie) – střecha velkého mozku
 palium (algologie) – speciální membránová struktura zajišťující mimobuněčné trávení u řasy Protoperidum conicum

Externí odkazy